Французское «шупп»
 Шупп (Chouppes) — французская коммуна департамента Вьенна.
 Шупп, Пьер де (Pierre Chouppes; 1531—1603) — французский политический деятель.
 Шупп, Эмар де (Aymar de Chouppes; 1612—1677) — французский полководец.

Немецкое «шупп»
 Шупп, Фальк (1870—1923) — немецкий врач, публицист и общественный деятель.

Примечания